Kim Ilnam (1954), észak-koreai labdarúgó
 Kim Ilnam (1980), észak-koreai hosszútávfutó